Der Dänische Fußballpokal 2008/09 (unter Sponsorenschaft auch Ekstra Bladet Cup) war die 55. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wurde vom dänischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale fand traditionell am Himmelfahrtstag (21. Mai 2009) im Parken von Kopenhagen statt. Pokalsieger wurde FC Kopenhagen, der sich im Finale gegen Aalborg BK wie fünf Jahre zuvor mit dem gleichen Ergebnis durchsetzte.

Das Halbfinale wurde in Hin- und Rückspiel entschieden. In den anderen Runden wurden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung gespielt. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen.

1. Runde 
Es nahmen 55 Mannschaften der Dänemarkserie, 25 Vereine der 2. Division 2007/08 (ohne Reservemannschaften), sowie alle 12 Teams der 1. Division 2007/08 teil.

|}

2. Runde 
Teilnehmer waren die 48 Sieger der ersten Runde und 8 Teams auf den Plätzen Fünf bis Zwölf der Superliga 2007/08.

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 28 Sieger der zweiten Runde und die 4 Vereine auf den Plätzen Eins bis Vier der Superliga 2007/08.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der dritten Runde.

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten auf haslund.info

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2008/09